— японская фамилия. Известные носители:
 Ямасита, Дайки (род. 1989) — японский сэйю.
 Ямасита, Ёсими (род. 1986) — японская футбольный судья. 
 Ямасита, Ёситэру (род. 1977) — японский футболист.
 Ямасита, Ёсукэ (род. 1942) — джазовый пианист и писатель.
 Ямасита, Кадзуми (в замужестве Ониси; род. 1948) — японская фигуристка.
 Ямасита, Кадзуми (род. 1959) — мангака, автор «Жизни гениального профессора Янагисавы».
 Ямасита, Кадзухито (род. 1961) — японский классический гитарист.
 Ямасита, Кинуё — японский композитор.
 Ямасита, Кэйго (род. 1978) — японский го-профессионал 9 дана, обладатель японских титулов го хонъимбо, кисэй, мэйдзин, одза, госэй.
 Ямасита, Маюми (род. 1975) — японская дзюдоистка.
 Ямасита, Миюки (род. 1971) — японская гребчиха.
 Ямасита, Рин (1857—1939) — японская иконописица.
 Ямасита, Сюнъя (род. 1970) — японский иллюстратор персонажей.
 Ямасита, Тадаси (род. 1942) — мастер окинавского карате (9-й дан Кобаяси Сёрин-рю карате) и кобудо (10-й дан Матаёси кобудо).
 Ямасита, Тацуро (род. 1953) — японский певец, автор песен и музыкальный продюсер.
 Ямасита, Томохиса (род. 1985) — японский певец, участник поп-группы NewS.
 Ямасита, Томоюки (1885—1946) — генерал японской армии во время Второй мировой войны.
 Ямасита, Харухиро (род. 1938) — японский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Ямасита, Хикару (род. 2000) — японская хоккеистка.
 Ямасита, Ясухиро (род. 1957) — японский дзюдоист.